Jan Karol Scipio del Campo (1801–1890) – ksiądz kanonik Kapituły Krakowskiej, bibliofil
 Jan Zygmunt Scipio del Campo ps. „Litwin” (1900–1940) – porucznik broni pancernych Wojska Polskiego, inżynier dyplomowany, działacz niepodległościowy, 4 listopada 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości (pod nazwiskiem „Jan Margold”), zamordowany w Charkowie

Przypisy